Shetland steht für:

 Shetlandinseln, eine schottische Inselgruppe
 Shetland (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das schottische Parlament
 Orkney and Shetland, einen Wahlkreis für das britische Parlament
 Südliche Shetlandinseln, eine subantarktische Inselgruppe